Generator (álbum) - um álbum da banda de punk rock Bad Religion
Generator (canção) - uma canção da banda Foo Fighters
Generator (ciência da computação) - um procedimento que age como um iterador
Generator Rex - um desenho animado da Cartoon Network

Desambiguação